Лос Мариос има више значења:

 Лос Мариос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мариос (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику